O torneio de futebol nos Jogos Pan-Arábicos de 2011, em Doha, Qatar, ocorreu entre 10 e 23 de dezembro. Com o boicote da Síria ao evento e a desistência da seleção somali, apenas dez equipes participaram do evento. Três estádios em duas cidades receberam as partidas.

Medalhistas

Formato 
As dez equipes foram divididas em um grupo com quatro equipes e dois grupos com três equipes. Os primeiros de cada grupo e segundo colocado do Grupo C avançaram para as semifinais. Os vencedores das semifinais disputaram o ouro e os perdedores o bronze.

Países participantes 

 (país-sede)
 (desistiu)
 (desistiu)

Sedes

Resultados 
Todos os horários estão no fuso árabe (UTC+3).

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Fase final

Semifinais

Disputa pelo bronze

Final

Classificação final

Marcadores 
4 gols
 Abdallah Deeb

3 gols
 Ismail Abdul-Latif

2 gols

 Sami Al-Husaini
 Bader Al-Mutawa

 Yousef Nasser
 Ashraf Nu'man

1 gol

 Fahad Hardan
 Mohamed Al-Alawi
 Salman Isa
 Hamza Al-Dardour
 Rakan Bani-Khaled

 Ali Al Kandari
 Fahad Al Rashidi
 Hussain Al-Moussawi
 Ihaab Boussefi
 Ismail Amour

 Ali El-Khatib
 Imad Zatara
 Jaralla Al Marri
 Mohammed Razak
 Mohamed Abd Al Momen Ankba

1 gol contra
 Hussam Abu Saleh (para o Bahrein)

Ligação externa 
 Detalhes no site Goalzz.com

Futebol